Saint Selve peut désigner :

commune française 
 Saint-Selve est une commune française, située dans le département de la Gironde et la région Nouvelle-Aquitaine.

Saints chrétiens 
 Selve ou Sylve ou Sylvius, quatrième évêque de Toulouse, (360-400), compagnon de saint Pothin, successeur de saint Hilaire (358-360) et prédécesseur de saint Exupère ; fêté le 31 mai.
 Selve, sainte chrétienne (?).

Références

Notes et références 

Selve
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme français